Australian Open 2020 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 14–18 stycznia na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

Australian Open 2020
Australian Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet